Het ATP-toernooi van Acapulco 2004 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telefonica Movistar) vond plaats van 1 tot en met 7 maart 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen van het Fairmont Acapulco Princess-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco